Mihail Olegovici Efremov () este un actor de teatru și film, regizor de teatru și prezentator TV rus. Artist emerit al Federației Ruse (1995).

Biografie 
Mihail Efremov s-a născut la 10 noiembrie 1963, la Moscova, într-o familie de oameni ai teatrului. Este actor în a treia generație. Tatăl său este Oleg Efremov, iar mama — actrița teatrului „Sovremennik” Alla Pokrovskaia, bunicul — regizorul de operă Boris Pokrovski, stră-străbunicul — creatorul noului alfabet ciuvaș, iluministul Ivan Iakovlevici Iakovlev.

În anii 1982-1984 Mihail a slujit în rândurile armatei Sovietice.

În anii 1991-1996 a fost actor al teatrului artistic din Moscova ”A. P. Cehov”.

Din 2006 este invitat în calitate de membru al juriului ligii superioare KVN.

Creativitatea

Regizor teatral 
 1996 — «Злодейка, или Крик дельфина» И. Охлобыстина (МХАТ, совместно с Гариком Сукачёвым)
 1998 — «Максимилиан Столпник» И. Охлобыстина (МХАТ)
 2008 — «Шарманка» А. Платонова («Современник»)

Munca în televiziune 

 2009-2014 — «Жди меня» — prezentator, din 30 noiembrie 2009 pînă la 12 septembrie 2014, "Primul canal".
 2012 — «Гражданин поэт» —  proiect de televiziune a postului de televiziune «Дождь», în colaborare cu Dmitri Bîkov.
 2013 — «Господин хороший» —  proiect de televiziune a postului de televiziune "Дождь» al autori «Гражданин поэт»
 2013 — «„Оттепель“ в стихах» — proiect special de televiziune la "Primul canal", creat pentru a sprijini serialul de televiziune «Оттепель» — recită poezia «По несчастью или к счастью, истина проста…» de Ghennadi Șpalikov.

Filmografie 
 1976 — Дни хирурга Мишкина — Саша Мишкин в детстве
 1978 — Когда я стану великаном — Петя Копейкин
 1978 — Дом у кольцевой дороги — Коля 
 1981 — Всё наоборот — Андрей Лоскутов
 1987 — Шантажист — Михаил Рубцов
 1988 — Благородный разбойник Владимир Дубровский — Владимир Андреевич Дубровский
 1991 — Виват, гардемарины! — наследник престола Пётр Фёдорович
 1991 — Люк
 1992 — Мужской зигзаг — Саша Батюшкин
 1996 — Кризис среднего возраста — Тимоха Ягин, друг Влада
 1996 — 1997 — Королева Марго — король Карл IX
 1997 — Марцефаль — диджей
 1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — Соплыгин, директор музея В. А. Иринархова
 2000 — Каменская (серия «Игра на чужом поле») — Николай Алфёров
 2000 — Романовы. Венценосная семья — Керенский
 2000 — Граница. Таёжный роман — Алексей Жгут, старший лейтенант
 2000 — Спасатели. Затмение — Илья
 2001 — Праздник — Дзюба
 2001 — Гипноз
 2002 — В движении — Вован
 2002 — Джокеръ — Кречинский
 2002 — Антикиллер — Михаил Олегович Хондачев, банкир
 2003 — Антикиллер 2: Антитеррор — Михаил Олегович Хондачев, банкир
 2003 — Небо. Самолёт. Девушка — Алексей, командир корабля
 2003 — Убойная сила 5 — Пахомов
 2003 — Супертёща для неудачника — Сергей
 2003 — Участок — Корытников
 2004 — Слушатель — Кулёма
 2004 — Француз — Карпенко, полковник милиции
 2004 — Русское — отец Эда
 2004 — Начало пути — комендант концлагеря
 2004 — Диверсант — Костенецкий
 2004 — Московская сага — парторг Медицинского института
 2005 — КГБ в смокинге — главный редактор газеты
 2005 — 9 рота — дембель-сверхсрочник, старшина
 2005 — Дунечка — Борис Александрович, режиссёр театра
 2005 — Люби меня — Антон
 2005 — Охота на изюбря — Серов
 2005 — Лебединый рай — Дима
 2005 — Статский советник — Евстратий Павлович Мыльников, начальник филеров
 2005 — Женская интуиция 2 — Миша
 2005 — Греческие каникулы — отец Ипполита
 2005 — Мама не горюй 2 — Моня, московский политтехнолог
 2006 — Жесть — маньяк (добрый мужчина)
 2006 — Золотой телёнок (телесериал — 4, 6 серии) — Васисуалий Лоханкин
 2006 — Охота на пиранью — Дорохов, начальник УВД
 2006 — Заяц над бездной — Блында, полковник
 2006 — Девять неизвестных — судебный пристав
 2006 — Офицеры — Семён Иванович Петренко,  подполковник
 2006 — Три полуграции — Слава, любовник Сони
 2006 — Точка — Эдик
 2006 — Никто не знает про секс — отец Кеши
 2006 — Сдвиг — Тюбетейка
 2006 — Грозовые ворота — Ланевский, капитан
 2006 — Парк советского периода — товарищ Роберт
 2007 — 12 — 8-й присяжный
 2007 — Параграф 78 — начальник тюрьмы
 2007 — Leningrad — Омельченко (film cinematografic și serial TV)
 2007 — Святое дело — принудительнолечащийся 
 2007 — Артистка — Гусятников
 2007 — День выборов — отец Иннокентий
 2007 — Диверсант. Конец войны — Костенецкий
 2007 — Вилла раздора, или Танец солнечного затмения — Алик
 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — Дед Мороз
 2007 — Солдаты-7 — капитан Стомаросов
 2008 — Семейка Ады — Пётр Погодин, Иван Погодин
 2008 — Беляев — Лютаев
 2008 — Дом Солнца — профессор Немчинов
 2008 — Индиго — отец Каляева
 2008 — Пятница. 12 — милиционер
 2008 — Тяжёлый песок — Сергей Терещенко, адвокат
 2008 — Самый лучший фильм 2 — папа Моряка
 2008 — 2009 — Обручальное кольцо — Пётр
 2009 — Охота на Вервольфа — Адольф Гитлер
 2009 — Книга мастеров — 34-й богатырь
 2009 — Розы для Эльзы — главный рейдер
 2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» — майор МГБ Бабушкин
 2009 — Контракт на любовь — режиссёр
 2009 — Какраки — Михал Михалыч
 2009 — Антикиллер Д. К. — Хондачёв
 2009 — Чёрная молния — алкаш в цветной шапочке
 2009 — Белый песок — капитан баржи
 2009 — Кошечка (новелла «Бешеная балерина») — Варечка
 2010 — Одноклассники — скульптор-бомж Геша
 2010 — Любовь в большом городе 2 — Валерий Борисович
 2010 — Гаражи — следователь Михаил Олегович Щукин
 2010 — Олимпийская деревня — Сенька
 2010 — Классные мужики — мэр Горска
 2010 — Робинзон — Лёвкин
 2010 — Белый песок — капитан баржи
 2010 — Зайцев, жги! История шоумена — Валёк
 2011 — Самый лучший фильм 3-ДЭ — учитель труда дядя Миша
 2011 — Generation П — Леонид (Легион) Азадовский
 2011 — Случайный свидетель — Аркадий Царьков
 2011 — Фурцева — Олег Ефремов
 2011 — Три дня с придурком
 2011 — О чём ещё говорят мужчины — священник
 2011 — Я желаю тебе себя — Александр Сергеевич, завхоз-стихотворец
 2012 — Ржевский против Наполеона — Лев Толстой
 2012 — МУР. Третий фронт — начальник ОББ, майор Иван Платонович Данилов
 2012 — Духless — Кондратов
 2012 — Джунгли — Вадим Вадимович
 2012 — Гарегин Нжде — Петко Христов
 2012 — Наружное наблюдение — полковник Сергей Романович Додин
 2013 — Департамент — Оленев, генерал
 2013 — Zомби каникулы 3D — Дудиков
 2013 — Не бойся, я с тобой! 1919 — полицмейстер
 2013 — Звездопад — примета лета — Василий Свидерский
 2013 — Оттепель — Фёдор Андреевич Кривицкий, кинорежиссёр
 2013 — Тётушки — продавец мандаринов
 2014 — Кавказская пленница! — администратор гостиницы
 2014 — На дне — Сверчков-Задонский
 2014 — Контуженый —  Антон Павлович Торопоркин, директор музея, краевед
 2014 — Бесславные придурки
 2014 — Новая жена — Саша
 2015 — Душа шпиона
 2015 — Москва никогда не спит — Владимир
 2015 — Про любовь  — жених
 2015 — Глубина — Дмитрий Дибенко
 2016 — Следователь Тихонов — Стас Тихонов
 2016 — День выборов 2 — отец Иннокентий
 2016 — Прорубь — опальный олигарх
 2016 — Хороший мальчик — Владимир Дронов, директор школы
 2017 — Гардемарины IV — адмирал Мордвинов

Clipuri muzicale 
 2000 — «Полюби меня» («Неприкасаемые») 
 2003 — «Граница» (Леонид Агутин)
 2010 — «Птица» (DJ Smash)
 2011 — «УГ» (Вася Обломов) 
 2012 — «Сочиняй мечты» («Каста»)

Note

Legături externe
 (англ.) на сайте Internet Movie Database
 Михаил Ефремов: «Нормальные питерцы в Москву не переезжают» // sobesednik.ru (10 марта 2011 года)
 Инфодосье. Михаил Ефремов — все новости  // inforotor.ru (с 1 марта 2011 года по настоящее время)
 Интервью Людмиле Бешировой на сайте «Наш фильм». Михаил Ефремов: «Я веду себя скромно в отличие от молодого поколения»  // nashfilm.ru
 Сайт кинокомедии «Святое дело» с участием Михаила Ефремова // sv-delo.ru
 Интервью журналу «Rolling Stone». Михаил Ефремов: «Миша Impossible» // rollingstone.ru (15 июня 2006 года)
 Интервью журналу «Rolling Stone». Михаил Ефремов: «Сейчас поквакаем, а дальше — в тину» // rollingstone.ru (17 января 2013 года)
 Интервью Дмитрию Быкову на сайте «Собеседника»  // sobesednik.ru (июль 2008 года)
 Сергеева, Жанна. «Нас не прогонят». В прокат выходит документальный фильм Веры Кричевской «Гражданин поэт. Прогон года» // seance.ru (25 мая 2012 года)
 Горелов, Денис. «Актёры настоящего. Первая серия». «Король Буффета» // seance.ru (29 декабря 2008 года)

Nașteri în 1963
Nașteri pe 10 noiembrie
Actori din secolul al XXI-lea
Actori din secolul al XX-lea
Actori ruși
Actori sovietici
Prezentatori de televiziune din Rusia
Regizori sovietici
Regizori ruși
Ruși în viață